Valberg steht für:

 Valberg, ein Ort im französischen Département Alpes-Maritimes

Valberg ist der Familienname folgender Personen:

 Birgitta Valberg (1916–2014), schwedische Schauspielerin
 Robert Valberg (1884–1955; gebürtig Robert von Dirr), österreichischer Schauspieler, Theaterdirektor und NS-Funktionär

Siehe auch:
 Fahlberg
 Vahlberg (Begriffsklärung)
 Walberg
 Wahlberg